Corcuera puede referirse a:
Álvaro Corcuera Martínez del Río (1957-2014), sacerdote católico mexicano;
 Arturo Corcuera (1935), poeta peruano; 
 José Luis Corcuera (1945), exministro de Interior de España entre 1988 y 1993;
 Marco Antonio Corcuera (1917-2009), poeta peruano; 
 Pío Corcuera (1921-), futbolista argentino;
 Federico Corcuera (Quico), personaje del Chavo del 8 (1972 - 1978)
 Doña Florinda Corcuera, personaje del Chavo del 8 hijo de Quico (1972 - 1991)

Vasquismos